Гречулевич — украинская фамилия.

 Гречулевич, Василий Яковлевич (1791—1875) — протоиерей Каменец-Подольской епархии РПЦ. 
 Виталий (Гречулевич) (в миру Василий Васильевич Гречулевич; 1822—1885) — епископ Могилевский и Мстиславский РПЦ.
 Гречулевич Филипп Павлович — советский офицер, майор, начальник штаба, участник Великой отечественной войны (01.08.1942 - 10.09.1943).

Примечания